Кутюр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Кутюр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Кутюр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Кутюр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда

 Патрік Кутюр